Arnošt II. Sasko-Kobursko-Gothajský také Ernest II. ( Ernst August Karl Johann Leopold Alexander Eduard) (21. června 1818 Coburg – 22. srpna 1893 Gotha) byl vévodou Sasko-kobursko-gothajského vévodství. Vládl od roku 1844 až do své smrti.

Narodil se v Coburgu, byl starším synem Arnošta I. Sasko-Kobursko-Gothajského a jeho ženy Luisy Sasko-Gothajsko-Altenburské. O čtrnáct měsíců později se narodil jeho bratr, princ Albert, který se stal manželem královny Viktorie.

V roce 1842 se oženil s Alexandrinou Bádenskou.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Sasko-kobursko-gothajští vévodové
Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Němečtí operní skladatelé
Členové Německé akademie věd Leopoldina
Protestantští panovníci
Nositelé Vojenského řádu svatého Jindřicha
Rytíři Podvazkového řádu
Rytíři Řádu černé orlice
Rytíři Řádu svatého Ondřeje
Narození v roce 1818
Narození v Coburgu
Narození 21. června
Úmrtí 22. srpna
Úmrtí v roce 1893
Úmrtí v Gotha
Muži